Bura peut faire référence à :
 Bra, un personnage du dessin animé Dragon Ball, en notation rōmaji ;
 Bura, un genre de coccinelle de la sous-famille des Coccidulinae ;
 deux localités de la province de la Côte au Kenya, dont l'une est jumelée à la ville américaine de Newburyport :
 Bura, une localité du district de Tana River ;
 Bura, une localité du district de Taita-Taveta ;
 Bura-Pabir, une langue tchadique parlée au Nigéria ;